Джим Шенфельд (,  4 вересня 1952, Кембридж) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1969 року.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 5-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 794 матчі в НХЛ, включаючи 75 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1985 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Бостон Брюїнс», «Аризона Койотс», «Баффало Сейбрс», «Нью-Джерсі Девілс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашингтон Кепіталс».

Нагороди та досягнення 
 Друга команд всіх зірок НХЛ — 1980.
 Нагорода Плюс-Мінус — 1980.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1977 та 1980, як гравець; 1999, як асистент головного тренера.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Аризона Койотс»
Тренери «Нью-Джерсі Девілс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Тренери «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Німці Канади
Американські спортивні коментатори
Уродженці Кембриджа (Онтаріо)